Троши — название нескольких населённых пунктов:
 Троши — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Троши — деревня в Палкинском районе Псковской области.